Иван Фёдорович Кузнецов:
 Кузнецов, Иван Фёдорович (1922—1979) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Фёдорович (1920—1995) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда
 Кузнецов, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 531 (253); 22 июля 1788.